Argyripnus är ett släkte av fiskar. Argyripnus ingår i familjen pärlemorfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pärlemorfiskar
Argyripnus